Gradina – wieś w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Gradina − wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 NK Gradina − bośniacki klub piłkarski
 Gradina − stanowisko archeologiczne w chorwackiej gminie Baška Voda